Полови́нко — русская и украинская фамилия.

Известные носители:
 Половинко, Евгений Иванович (1952—2021) — советский футболист.
 Половинко, Иван Васильевич (1921—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Половинко, Поликарп Александрович (1915—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 
 Половинкин